Bosznia-Hercegovina
 Rajčići, falu Visoko községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Rajčići, falu Novszka községben, Sziszek-Monoszló megyében